Caamembeca är ett släkte av jungfrulinsväxter. Caamembeca ingår i familjen jungfrulinsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Jungfrulinsväxter
Caamembeca